Rupert Wolfgruber ist der Name folgender Personen:

* Rupert Wolfgruber senior (1913–1993), österreichischer Politiker (ÖVP), Salzburger Landesrat
 Rupert Wolfgruber junior (* 1941), österreichischer Politiker (ÖVP), Salzburger Landesrat